Cor Witschge – attore olandese
 Richard Witschge – ex calciatore olandese
 Rob Witschge – ex calciatore olandese